Шахровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Омутнинского района Кировской области России. 

Столица — посёлок Шахровка.

История 
Шахровское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав 
В поселение входят 3 населённых пунктов (население, 2021):
 посёлок Шахровка — 192 чел.;
 деревня Малая Малаговская — 24 чел.;
 посёлок Струговский — 81 чел.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Омутнинского района

Муниципальные образования Омутнинского района
Сельские поселения Кировской области